Il singolare del torneo di tennis Challenger of Santa Clarita 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Zack Fleishman 6-4, 64-7, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Kevin Kim (semifinali)
 Alex Bogdanović (Campione)
 Zack Fleishman (finale)

 Noam Okun (primo turno)
 Sam Warburg (secondo turno)
 Wayne Odesnik (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Rajeev Ram (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Santa Clarita 2007